Niemcy:
 Westheide – gmina w kraju związkowym Saksonia-Anhalt, w powiecie Börde

Osoby:
 Wilfried Westheide – niemiecki biolog